La classe Courageous peut faire référence à deux classes différentes de navires de la Royal Navy :
 la , une classe de croiseurs de bataille ayant opéré durant la Première Guerre mondiale ;
 la , une classe de porte-avions ayant opéré durant la Seconde Guerre mondiale.